A Grand Slam-tornák a négy legrangosabb teniszverseny összefoglaló neve:

 Australian Open – Melbourne, Ausztrália, kemény pálya
 Roland Garros – Párizs, Franciaország, salakpálya
 Wimbledon – London, Nagy-Britannia, füves pálya
 US Open – Flushing Meadows, Egyesült Államok, kemény pálya

Magukat a tornákat is szokás röviden Grand Slamként emlegetni, de hagyományos értelemben a „Grand Slam” azt jelenti, ha egy teniszező egy naptári évben mind a négy Grand Slam-tornát megnyeri. Ez rendkívül ritka, a női teniszezők közül csak az amerikai Maureen Connolly (1953), az ausztrál Margaret Smith Court (1970) és a német Steffi Graf (1988) volt képes erre, míg a férfiak közül Donald Budge (USA, 1938) és Rod Laver (AUS, 1962 és 1969).

Férfi egyes

Grand Slam-győzelmek száma 
22 győzelem:  Rafael Nadal,  Novak Đoković
20 győzelem:  Roger Federer
14 győzelem:  Pete Sampras
12 győzelem:  Roy Emerson
11 győzelem:  Björn Borg,  Rod Laver
10 győzelem:  Bill Tilden
8 győzelem:  Andre Agassi,  Henri Cochet,  Jimmy Connors,  Max Decugis,   Ivan Lendl,  Fred Perry,  Ken Rosewall
7 győzelem:  René Lacoste,  William Larned,  John McEnroe,  John Newcombe,  William Renshaw,  Richard Sears,  Mats Wilander
6 győzelem:  Boris Becker,  Don Budge,  Jack Crawford,  Lawrence Doherty,  Stefan Edberg,  Tony Wilding
5 győzelem:  Jean Borotra,  Frank Sedgman,  Tony Trabert

Félkövér: aktív játékos

Grand Slam-győztesek az open erában (1968-tól) 
 22: Rafael Nadal, Novak Đoković
 20: Roger Federer
 14: Pete Sampras
 11: Björn Borg
 8: Andre Agassi, Jimmy Connors, Ivan Lendl
 7: John McEnroe, Mats Wilander
 6: Boris Becker, Stefan Edberg
 5: Rod Laver, John Newcombe
 4: Ken Rosewall, Guillermo Vilas, Jim Courier
 3: Arthur Ashe, Gustavo Kuerten, Jan Kodeš, Andy Murray, Stanislas Wawrinka
 2: Stan Smith, Lleyton Hewitt, Marat Szafin, Patrick Rafter, Ilie Năstase, Jevgenyij Kafelnyikov, Johan Kriek, Sergi Bruguera
 1: Goran Ivanišević, Andy Roddick, Richard Krajicek, Michael Stich, Pat Cash, Manuel Orantes, Gastón Gaudio, Juan Carlos Ferrero, Albert Costa, Carlos Moyà, Thomas Muster, Andrés Gómez, Michael Chang, Yannick Noah, Adriano Panatta, Andrés Gimeno, Thomas Johansson, Petr Korda, Brian Teacher, Roscoe Tanner, Mark Edmondson, Vitas Gerulaitis, Juan Martín del Potro, Marin Čilić, Dominic Thiem, Danyiil Medvegyev, Carlos Alcaraz

Félkövér: Aktív játékosok

Grand Slam-tornák férfi egyes győztesei 

† Ekkortól indulhattak külföldi profi versenyzők is a Grand Slam-tornákon.

Női egyes

Grand Slam-győzelmek száma 
 24: Margaret Smith Court
 23: Serena Williams
 22: Steffi Graf
 19: Hellen Wills
 18: Martina Navratilova, Chris Evert
 12: Suzanne Lenglen, Billie Jean King
 9: Maureen Connolly, Szeles Mónika
 8: Molla Bjurstedt
 7: Dorothea Chambers, Maria Bueno, Evonne Goolagong, Venus Williams, Justine Henin
 6: Blanche Bingley, Margaret Osborne, Nancye Wynne Bolton, Louise Brough Clapp, Doris Hart
 5: Lottie Dod, Adine Masson, Charlotte Cooper, Daphne Akhurst Cozens, Helen Hull Jacobs, Pauline Betz, Althea Gibson, Martina Hingis, Marija Sarapova

Félkövér: aktív teniszezők

Grand Slam-győztesek az open erában (1968-tól) 
 23: Serena Williams
 22: Steffi Graf
 18: Martina Navratilova, Chris Evert
 11: Margaret Smith Court
 9: Szeles Mónika
 7: Justine Henin, Evonne Goolagong, Venus Williams
 5: Martina Hingis, Marija Sarapova
 4: Hana Mandlíková, Arantxa Sánchez Vicario, Kim Clijsters, Ószaka Naomi
 3: Virginia Wade, Lindsay Davenport, Jennifer Capriati, Angelique Kerber, Ashleigh Barty, Iga Świątek
 2: Tracy Austin, Amélie Mauresmo, Mary Pierce, Szvetlana Kuznyecova, Viktorija Azaranka, Li Na, Petra Kvitová, Garbiñe Muguruza,  Simona Halep
 1: Sue Barker, Kerry Reid, Chris O'Neil, Virginia Ruzici, Barbara Jordan, Gabriela Sabatini, Conchita Martínez, Iva Majoli, Jana Novotná, Anasztaszija Miszkina, Ana Ivanović, Francesca Schiavone, Samantha Stosur, Marion Bartoli, Flavia Pennetta, Jeļena Ostapenko, Sloane Stephens, Caroline Wozniacki, Bianca Andreescu, Sofia Kenin, Barbora Krejčíková, Emma Raducanu, Jelena Ribakina, Arina Szabalenka

Félkövér: aktív teniszezők

Grand Slam-tornák női egyes győztesei

A táblázatban a név után látható, hogy az adott játékos hányadik Grand Slam győzelme, a per jel utáni szám mutatja, hogy összesen hányszor nyert GS-tornát női egyesben. A vastagított szám azt jelzi, hogy hányadik versenyző a sorban, aki ebben a versenyszámban GS-tornát nyert az open érában.

Kiemelkedő magyar eredmények 

A magyar versenyzőnek egyéniben kétszer, párosban négyszer sikerült győzelmet aratnia Grand Slam-tornán. Ezen kívül kétszer jutott döntőbe magyar versenyző, az elődöntőben 13 alkalommal szerepelt Magyarország képviselője. A magyarok az alábbi kiemelkedő eredményeket érték el.

Ausztrál nyílt nemzetközi bajnokság, Australian Open, Melbourne

1. helyezés
2000 junior lány egyéni: Kapros Anikó
2000 junior lány páros: Kapros Anikó
2017 junior fiú egyéni: Piros Zsombor
2018 női páros: Babos Tímea
2019 junior lány páros: Nagy Adrienn
2020 női páros: Babos Tímea

2. helyezés
2005 junior lány egyéni: Szávay Ágnes
2005 junior lány páros: Szávay Ágnes
2010 junior lány páros: Babos Tímea
2018 vegyes páros: Babos Tímea
2019 női páros: Babos Tímea

Franciaország nemzetközi bajnoksága, Roland Garros, Párizs
1. helyezés
1947 férfi egyes: Asbóth József
1958 női egyes: Körmöczy Zsuzsa
1981 férfi páros: Taróczy Balázs
1986 női páros: Temesvári Andrea
2003 junior fiú páros: Balázs György
2005 junior lány egyéni: Szávay Ágnes
2005 junior lány páros: Szávay Ágnes
2010 junior lány páros: Babos Tímea
2017 junior fiú páros: Piros Zsombor
2019 női páros: Babos Tímea
2020 női páros: Babos Tímea

2. helyezés
1959 női egyes: Körmöczy Zsuzsa
1966 férfi egyes: Gulyás István
2009 junior lány páros: Babos Tímea
2021 junior lány páros: Tóth Amarissa Kiara

3. helyezés (elődöntős)
1938 férfi páros. Szigeti Ottó, Gábori Emil
1939 férfi egyes: Szigeti Ottó
1939 férfi páros: Gábori Emil
1947 vegyes páros: Asbóth József, Körmöczy Zsuzsa
1948 női páros: Körmöczy Zsuzsa
1956 női egyes: Körmöczy Zsuzsa
1961 női egyes: Körmöczy Zsuzsa
1967 férfi egyes: Gulyás István
1983 férfi páros: Taróczy Balázs
2019 junior lány páros: Nagy Adrienn

Nagy-Britannia nemzetközi bajnoksága, Wimbledon 

1. helyezés
1985 férfi páros: Taróczy Balázs
2005 junior lány páros: Szávay Ágnes
2010 junior fiú egyéni: Fucsovics Márton
2010 junior lány páros: Babos Tímea
2015 junior lány páros: Gálfi Dalma, Stollár Fanny

2. helyezés
2014 női páros: Babos Tímea
2014 junior lány páros: Gálfi Dalma
2016 női páros: Babos Tímea
2022 junior lány egyéni: Udvardy Luca

3. helyezés (elődöntős)
1925 férfi páros: Kehrling Béla
1948 férfi egyes: Asbóth József
1958 női egyes: Körmöczy Zsuzsa
1984 vegyes páros: Temesvári Andrea
2015 női páros: Babos Tímea
2019 női páros: Babos Tímea

Amerikai nyílt nemzetközi teniszbajnokság, US Open, New York
1. helyezés
2009 junior fiú páros: Fucsovics Márton
2010 junior lány egyéni: Babos Tímea
2015 junior lány egyéni: Gálfi Dalma

2. helyezés
2000 junior lány páros: Kapros Anikó
2018 női páros: Babos Tímea

3. helyezés (elődöntős)
2007 női páros: Szávay Ágnes

Jegyzetek

Források 
 ATPtennis.com
 WTAtennis.com